

Pseudonyme 

une famille de musiciens français :
 Christian Vanderschueren dit Christian Vander, né en 1948, musicien, batteur et pianiste ;
 Maurice Vanderschueren dit Maurice Vander, 1929-2017, musicien de jazz français, père adoptif du précédent ;
 Stella Vander, née Zelcer en 1950, chanteuse française, épouse de Christian ;

autre
 Willy Vandermeulen dit Willy Vander (1932-2013), éditeur belge.

Surnom 

 André Vanderbiest dit Vander, bassiste des Colocs de 1996 à 2001 ;
 Vânderson Marques Pereira dit Vânder, footballeur brésilien.

Patronyme 

 Christian Vander, footballeur allemand ;
 Michaël Vander-Meiren, acteur français ;
 Musetta Vander, actrice sud-africaine.

Toponyme 

 Vander, une localité de Caroline du Nord (États-Unis).

Voir aussi 
 Chōkidōin Vander, manga réalisé par Masakazu Katsura à partir de 1985, publié en volumes en 1987